Филип I од Хесена (Марбург, 13. новембар 1504 - Касел, 31. март 1567) је био ландгроф Хесена. Био је син Вилхелма II од Хесена и Ане од Мекленбурга.

Породично стабло 

Династија Хесен
Рођени 1504.
Умрли 1567.